

Geografia
Stati Uniti d'America
Gleeson – area non incorporata della contea di Cochise, Arizona

Persone
Brendan Gleeson (1955) – attore irlandese
Brian Gleeson (1987) – attore irlandese, figlio di Brendan
Domhnall Gleeson (1983) è un attore, regista e sceneggiatore irlandese
Jack Gleeson (1992) – attore irlandese
Jake Gleeson (1990) – calciatore neozelandese
Keith Gleeson (1976) – ex rugbista a 15 irlandese
Paul Gleeson (1880-1956) – tennista statunitense
Stephen Gleeson (1988) – calciatore irlandese